Miejscowości w USA:
 Deer Lodge – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Powell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Deer Lodge (ang. Deer Lodge County) – w stanie Montana